Primário (tinta)
Ensino primário
Escola primária
Paleozoico
parte de um transformador

Desambiguação